Muntanya : Santa Llúcia de Sobremunt (muntanya)
 Caseria del municipi de Sobremunt (Osona), de caràcter disseminat, al NE del terme.
 Ermita de Santa Llúcia de Sobremunt